Formstecher steht für:
 einen Handwerksberuf, siehe Formschneider

Formstecher ist der Familienname von:

 Salomon Formstecher (1808–1889), deutscher Rabbiner